All Lights Fucked on the Hairy Amp Drooling - найперший реліз канадської експериментальної групи Godspeed You! Black Emperor. Був випущений на касеті в грудні 1994 і лімітований 33 копіями.

Список композицій 
Сторона A
 «Drifting Intro Open»
 «Shot Thru Tubes»
 «Three Three Three»
 «When All the Furnaces Exploded»
 «Beep»
 «Hush»
 «Son of a Diplomat, Daughter of a Politician»
 «Glencairn 14»
 «$13.13»
 «Loose the Idiot Dogs»
 «Diminishing Shine»
 «Random Luvly Moncton Blue(s)»
 «Dadmomdaddy»

Сторона B
 «333 Frames Per Second»
 «Revisionist Alternatif Wounds to the Hair-cut Hit Head»
 «Ditty for Moya»
 «Buried Ton»
 «And the Hairy Guts Shine»
 «Hoarding»
 «Deterior 23»
 «All Angels Gone»
 «Deterior 17»
 «Deterior Three»
 «Devil’s in the Church»
 «No Job»
 «Dress Like Shit»
 «Perfumed Pink Corpses from the Lips of Ms. Celine Dion»

Примітки

Посилання